Группа Борджиа — обозначение ряда рукописей доколумбийской эпохи из центральной Мексики, впервые идентифицированных Эдуардом Селером. Отличаются в первую очередь религиозным содержанием, в отличие от миштекской группы, повествующей об исторических событиях. Место происхождения и создатели кодекса неизвестны.

В группу Борджиа входят:

 Кодекс Борджиа — назван в честь кардинала Стефано Борджиа, который владел кодексом до того, как тот перешёл во владение Ватиканской библиотеки.
 Кодекс Коспи
 Кодекс Фейервари-Майера
 Кодекс Лауда
 Ватиканский кодекс B

Также иногда включают:

 Рукопись Обен № 20
 Кодекс Порфирио Диаса

Ссылки 
 Pohl’s Mesoamerica — Borgia Group Codices